La llista de volcans de la Zona Volcànica de la Garrotxa conté la quarantena de cons volcànics del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, situat a la comarca de la Garrotxa, i els volcans de la Vall de Llémena. És el millor exponent de paisatge volcànic de la península Ibèrica.

L'edat dels cons volcànics està compresa entre els 10.000 i els 700.000 anys. Hi ha 10 cràters, 23 cons ben conservats i més de 20 colades de laves basàltiques.

Ocupen tot l'espai protegit del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa: 11.908 ha. Els més importants són el Montsacopa, el Croscat i el Santa Margarida. Van entrar en erupció per última vegada fa 11.500 anys (les manifestacions volcàniques es van produir a la zona des de fa uns 700.000 anys, amb llargs períodes de descans entremig). Són volcans apagats.

Parc natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa

Misc

Referències

Bibliografia 
 

 

  

Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa